Гаплогруппа K1c — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 K1c1 A9093G . G11377A
 K1c1a C7082T
 K1c1b T15900C
 K1c1c T9903C
 K1c1d G1442A . A3720G . T13602C
 K1c1e T16368C
 K1c1f C10698T
 K1c1g T12161C
 K1c1h T8473C
 K1c1i A7202G
 K1c1j A9058G
 K1c1k C5003T
 K1c1l A13375G
 K1c1m G16474C
 K1c1n A11084G
 K1c1o C12906T
 K1c2 A9006G . A14002G . G14040A . C16320T
 K1c2a T15940d
 K1c2b A9437G
 K1c2c T453C
 K1c2d A8589G
 K1c2e C5099T
 K1c3 A11362G

Палеогенетика

Мезолит 
Теопетра
 Theo5 — Греция — 7605–7529 calBC — K1c.
 Theo1 — Греция — 7288–6771 calBC — K1c.

 I4657 / VLSC_1G/3 — Vlasac, Сербия — 9755–9275 calBCE — Ж — K1c.
 I5238 / PADN_16a — Падина, Сербия — 8265–7820 calBCE — Ж — K1c.
 I4870 / VLSC_45 — Vlasac, Сербия — 7045–6535 calBCE — М — I2 : K1c.
 I5408 / OSTCOR_24 — Ostrovul Corbului, Румыния — 6000–5000 BCE — М — R1b1a : K1c.

Бронзовый век 
 MIT11 — MITRA 3 — Garons, Гар — Франция — 1772–1608 calBC — K1c.

Примечания

Публикации 
2016
 
2018
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree — K1c

См. также 

Гаплогруппа K1 (мтДНК)